Julia Grabher (ur. 2 lipca 1996 w Dornbirn) – austriacka tenisistka.

Kariera tenisowa 
Dotychczas zwyciężyła w jedenastu singlowych i ośmiu deblowych turniejach rangi ITF.

W zawodach cyklu WTA 125 Niemka zwyciężyła w jednym finale w grze pojedynczej.

26 grudnia 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 82. pozycję, natomiast 29 sierpnia 2016 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 387. miejsce.

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Austriackie tenisistki
Ludzie urodzeni w Dornbirn
Urodzeni w 1996